Автошля́х Р-42 — автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Полтавської області через Лубни — Ромодан — Миргород — Опішню. Загальна довжина — 121,8 км.

Маршрут 
Автошлях проходить через такі населені пункти:

Джерела 
 
 Автодороги України 

Р42
Регіональні автомобільні шляхи України
Автошляхи Лубенського району
Транспорт Лубен
Автошляхи Миргородського району
Транспорт Миргорода
Транспорт Полтавського району
Ромодан